Kirchdorfer Bach ist ein Gewässername:

 Kirchdorfer Bach (Hitzenauer Bach), rechter Zufluss des Hitzenauer Bachs (zu einem Altarm des Inns) bei Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kirchdorfer Bach (Moosbach), rechter Oberlauf des Moosbachs (zur Glonn) bis Orthofen, Markt Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern